Martha (voornaam), voornaam voor vrouwen
 Marta (Bijbel), Bijbels personage, soms geschreven als Martha
 Martha (film), film van Rainer Werner Fassbinder uit 1974

 Martha (achternaam):
 Ar'Jany Martha, Nederlands voetballer van Curaçaose afkomst
 Benjamin Martha, Nederlands voetballer van Curaçaose afkomst
 Eugene Martha, Nederlands voetballer van Curaçaose afkomst
 Gwenette Martha, Nederlands crimineel van Curaçaose afkomst
 Tirzo Martha, Nederlands kunstenaar van Curaçaose afkomst

 Martha (Oklahoma), een plaats in de VS